Alternative Liste steht für:

 allgemein diverse Wählergemeinschaften und Parteien grüner Politik, siehe für die Parteien: Liste grüner Parteien
 allgemein diverse Wählergemeinschaften und Parteien linker Politik, siehe für die Parteien: Liste sozialistischer und kommunistischer Parteien
 Alternative Liste (Schweiz) (AL), Regionalpartei des Mittellands
 Alternative Liste Österreichs (ALÖ), ein der zwei Vorgängerparteien der heutigen österreichischen Grünen
 Alternative Liste für Demokratie und Umweltschutz (AL), eine Berliner Partei der 1980er Jahren, später im Bündnis 90/Die Grünen Berlin aufgegangen
 Betrieblich-Alternative Liste (BAL), eine Landespartei in Bremen in den 1980er Jahren
 Alternative Liste (AL), zwei Hamburger Parteien, die erste ging Mitte der 1980er Jahren im Bündnis 90/Die Grünen Hamburg auf, die zweite war eine Abspaltung eben dieser in den später 1980er Jahren

Siehe auch:
 Bunte Liste
 Grüne Liste (Grün-Alternative-Liste)
 Neue Soziale Bewegungen
 Wählergruppe